Ел Ретиро има више значења:

 Ел Ретиро (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ретиро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ретиро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ретиро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ретиро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ретиро, Гранха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ретиро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ретиро (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ретиро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ретиро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ретиро, Ла Чина (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ретиро (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ретиро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро, Санта Анита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретиро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретиро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретиро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретиро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретиро (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ретиро (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ретиро (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ретиро (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ретиро (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ретиро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ретиро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро, Ел Ретиро Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ретиро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро, Ранчо ел Ретиро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретиро (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ретиро (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ретиро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ретиро (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ретиро (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ретиро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ретиро, Ел Уево (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ретиро (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ретиро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ретиро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретиро (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретиро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретиро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретиро (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретиро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ретиро, Сан Естебан (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ретиро (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ретиро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику